«Добраніч, та нехай щастить» () — американська драма Джорджа Клуні. Фільм було номіновано як найкращу картину на 78-у премію «Оскар».

Сюжет 
Дія картини відбувається в США 50-х років, в епоху розвитку телебачення — фільм розповідає реальну історію протистояння репортера Едварда Мароу і сенатора Джозефа Мак-Карті, що в межах так званого «полювання на відьом» звинуватив сміливого журналіста в симпатії до комуністичного режиму.

В ролях

Цікаві факти 
 У фільмі використовується документальна хроніка за участі сенатора Мак-Карті. На тестових показах фільму глядачі, які не знали про документальну природу матеріалів, стверджували, що актор, який грає Мак-Карті, «сильно переграє».
 За однойменний альбом Good Night, and Good Luck, що складається з композицій зі звукової доріжки фільму американська джазова співачка Даєн Рівз 2006 року здобула премію Греммі у категорії .

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
    (15.07.2016)
 
 

Фільми Великої Британії 2005
Фільми США 2005
Фільми Франції 2005
Фільми Японії 2005
Фільми-драми Великої Британії
Фільми-драми США
Фільми англійською мовою
Фільми Джорджа Клуні
Фільми-драми Японії
Фільми-драми Франції
Біографічні фільми США
Біографічні фільми Великої Британії
Біографічні фільми Франції
Біографічні фільми Японії
Фільми Warner Bros.